Il doppio  dello  Zucchetti Kos Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

James Cerretani e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma Rettenmaier non ha partecipato.

Cerretani ha fatto coppia con Adil Shamasdin, ma ha perso in finale contro Robin Haase e Rogier Wassen 6–7(14), 5–7.

Teste di serie 

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (finale)
 Brian Battistone /  Harsh Mankad (primo turno)

 Jamie Delgado /  Lovro Zovko (semifinali) 
 Frank Moser /  Lukáš Rosol (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2010